Christian Erwig (Dorsten, 1983. február 16. –) német labdarúgócsatár.

További információk 
Christian Erwig adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Német labdarúgók
A Schalke 04 labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
A Sportfreunde Lotte labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek